Děkanát Žďár nad Sázavou nebo děkanství žďárské je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 27 římskokatolických farností.

Externí odkazy 
 Biskupství brněnské: děkanství žďárské

Literatura 
 Katalog brněnské diecéze. Neproměnná část, Brno 2007, .

Žďár
Děkanství žďárské